Mount Hope (Antàrtida), muntanya de l'Antàrtida, prop de la Glacera Beardmore.
 Mount Hope (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas.
 Mount Hope (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest.
 Mount Hope (Wisconsin), població dels Estats Units a l'estat de Wisconsin.